Лопухинка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Лопухинка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Лопухинка — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Лопухинка — деревня в Троснянском районе Орловской области.

Река 
 Лопухинка — река в Ломоносовском районе Ленинградской области.